Zahir al-Din Tughtegin, atabeg de Damasc (1104-1128).
 Al-Aziz Tughtegin, emir aiubita del Iemen, (1181-1197).